Торси́-ле-Пети́ () — название нескольких коммун во Франции:

 Торси-ле-Пети — в департаменте Об;
 Торси-ле-Пети — в департаменте Приморская Сена.